Eskilstuna kan syfta på:

 Eskilstuna kommun – en kommun i nordvästra Södermanlands län
 Eskilstuna – en tätort i Södermanland, centralort i Eskilstuna kommun
 Eskilstuna stad – en  tidigare kommun i Södermanlands län 1659–1970, Karl Gustavs stad 1659–mitten av 1700-talet
 Eskilstuna församling –  en tidigare församling i Eskilstuna pastorat i Rekarne kontrakt i Strängnäs stift 2010–
 Eskilstuna Fors församling – en tidigare församling i Strängnäs stift 1931–2010
 Eskilstuna stadsförsamling – en tidigare församling i Strängnäs stift 1659–1931
 Fors församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift –1931
 Eskilstuna Klosters församling – en tidigare församling i Strängnäs stift 1931–2010
 Eskilstuna stadsförsamling – en tidigare församling i Strängnäs stift 1659–1931
 Klosters församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1931
 Eskilstuna Fors distrikt – ett distrikt i Eskilstuna kommun och Södermanlands län 2010–
 Eskilstuna Klosters distrikt – ett distrikt i Eskilstuna kommun och Södermanlands län 2010–
 Eskilstuna län – ett eget fögderi som fanns från när Eskilstunahus stod färdigt omkring 1530
 Eskilstuna hus – en tidigare kunglig slottsbyggnad i Eskilstuna stad 1585–1680
 IFK Eskilstuna – en idrottsförening från Eskilstuna i Sverige, främst känd för sitt fotbollslag
 Eskilstuna City FK – en fotbollsklubb i Eskilstuna